Pojem Adžami (Ajami, : עג'מי) může označovat:
 Adžami (Tel Aviv), čtvrť v Tel Avivu (respektive v Jaffě) v Izraeli.
 Adžami (film), izraelsko-palestinský film z roku 2009 nominovaný na Oscara.
 mešita al-Adžami, mešita ve čtvrti Adžami v Tel Avivu v Izraeli.